Антон Яковлевич (Антуан-Христофор) Радиг (между 1719 и 1721, Реймс, Королевство Франция — 20 июля 1809, Санкт-Петербург, Российская империя) — французский  на меди, много лет работавший в Российской империи (с 1764 по 1809).

Биография 
Родился в семье гравёра Жака Вивенкена Радига. Учился искусству гравирования в Париже.

Перед тем как приехать в Россию, путешествовал по Голландии, Англии и Германии.

В 1764 году был приглашён в Санкт-Петербург, в качестве преподавателя гравирования в Академии наук и Академии художеств, на место Г.-Ф. Шмидта.

Первой работой Радига в России было гравирование 30-ти изображений погребения императрицы Елизаветы Петровны, трудясь над которыми в течение трёх лет, художник почти потерял зрение, но которые, по указанию свыше, остались не совсем оконченными и не изданными. В 1767 году Радиг награвировал портрет императрицы Екатерины II с оригинала В. Эриксена, самый схожий из всех существующих. В следующем году он был уволен из Академии наук, но остался в Санкт-Петербурге до конца своей жизни.

В 1794 года стал академиком за портрет И. И. Бецкого с оригинала А. Рослина.

Автор портретов и пейзажей с оригиналов русских и западноевропейских мастеров.

Всех его произведений, кроме вышеупомянутых 30 досок, известно ещё около 30, в том числе 18, выполненных в России; последние — исключительно портреты, на которых изображены представители знати Российской империи, в том числе портреты: адмирала князя Михаила Голицына, фельдмаршала князя Александра Голицына по Рослэну, княгини Дарьи Голицыной, также по Рослэну; князей: Александра Куракина — по портрету Рослэна, Бориса Куракина — по Рокотову, княжны Елены Степановны Куракиной — по Ротари; А. В. Олсуфьева по рисунку Жана-Луи де Велли, дона Армана Жана де Бутилльэ де Ранс (de-Bouthillier de-Rance) — по Риго, Анжелика и Медора — по Тиарини и др.

Радиг гравировал мелкими штрихами и очень прилежно заканчивал свои работы. Ему обязаны своим первоначальным образованием лучший из русских гравёров, Н. И. Уткин, и талантливый, рано умерший И. Берсенев.

Гравюры А. Радига

Литература

Ссылки 
 Радиг Антуан Христофор

Художники России в общественном достоянии
Персоналии:Государственный Эрмитаж
Гравёры Российской империи
Гравёры Франции
Художники Российской империи
Художники Франции
Художники-педагоги